Tábor-hegy, bibliai helyszín
 Tábor-hegy, Dél-Csehországban, a husziták erődje, nevét a bibliai hegy után kapta, később azonos névvel várost is alapítottak itt
 Tábor-hegy, budapesti magaslat